Claude Gautherot (1729-1802), un sculpteur français
 Claude Gautherot (1769–1825), peintre français
 Gustave Gautherot (1880–1948), journaliste français, personnalité politique et espérantiste, sénateur de la Troisième République, chevalier de la Légion d'honneur
 Marcel Gautherot (1910–1996), photographe français

Références